«Шкенди́я» (, ) — северомакедонский профессиональный футбольный клуб из города Тетово. Основан в 1979 году. Домашние матчи команда проводит на «Городском стадионе». Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Македонии по футболу. 

Один из самых титулованных футбольных клубов чемпионата Северной Македонии.

История клуба 

Клуб был основан 27 августа 1979 года усилиями группы албанских выходцев из Тетово. Основной целью энтузиастов было создание местного футбольного клуба, за который могли бы болеть все албанцы, проживающие в Югославской Македонии.

После провозглашения республикой Македония независимости от Югославии было восстановлено суверенное футбольное первенство, а Республика Македония получила возможность делегировать собственную национальную сборную и футбольные клубы в международные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор «Шкендия» принимала участие во всех национальных футбольных турнирах страны: в чемпионате и кубке Республики Македонии, а также получила возможность выступать в европейских клубных турнирах: в Лиге чемпионов и в Лиге Европы УЕФА.

В сезоне 2016/17 команда провела свой самый успешный сезон в еврокубках, впервые в своей истории пройдя три раунда квалификации Лиги Европы, оставив за бортом турнира польскую «Краковию», азербайджанский «Нефтчи» и чешский клуб «Млада Болеслав».

Достижения клуба 
 Первая лига
  Чемпион (4): 2010/11, 2017/18, 2018/19, 2020/21
  Вице-чемпион (2): 2015/16 2016/17
  Третье место (1): 2011/12

 Вторая лига
  Чемпион (3): 1995/96, 1999/2000, 2009/10
  Второе место (1): 2003/04

 Кубок Македонии
  Победитель (2): 2015/16,  2017/18
  Финалист (3): 2005/06, 2012/13, 2016/17

 Суперкубок Македонии
  Победитель (1): 2011

Статистика выступлений с 2003 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Состав

Выступления в еврокубках

Соперничество 
«Шкендия» соперничает с большинством северомакедонских клубов, особенно с «Вардаром» и «Тетексом».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбол Македонии
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Северной Македонии
ФК «Шкендия»
Тетово
Футбол в Северной Македонии